Дніпропетровський металургійний завод  імені Г. І. Петровського 
 Київський завод автоматики  імені Г. І. Петровського 
 Харківський велосипедний завод імені Г. І. Петровського